Ел Гатуњал има више значења:

 Ел Гатуњал (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гатуњал (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гатуњал (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гатуњал (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гатуњал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику